Кватер — еврейская фамилия.

 Кватер, Григорий Соломонович (1905—1993) — советский физик.
 Кватер, Ефим Ильич (1894—1972) — советский акушер-гинеколог.
 Кватер, Иосиф Шоломович (1911—1990) — советский инженер-металлург.
 Кватер, Марианна Ефимовна (род. 1936) — советский скульптор.